Celama är ett släkte av fjärilar. Celama ingår i familjen trågspinnare.

Dottertaxa till Celama, i alfabetisk ordning 

 Celama adelpha
 Celama aegyptiaca
 Celama aerugula
 Celama albidula
 Celama albirufa
 Celama amorpha
 Celama amuricola
 Celama analis
 Celama ancipitalis
 Celama ancipitatis
 Celama angulata
 Celama anpingicola
 Celama aphyla
 Celama appelia
 Celama argentea
 Celama argyropastae
 Celama aroa
 Celama artica
 Celama astigma
 Celama atmophanes
 Celama atomosa
 Celama aurea
 Celama basirufa
 Celama bathycyrta
 Celama berbertonensis
 Celama bicolor
 Celama bifascialis
 Celama biguttalis
 Celama bilineola
 Celama caffra
 Celama callis
 Celama candida
 Celama candidalis
 Celama carilla
 Celama cataphracta
 Celama celaenephes
 Celama celidota
 Celama centonalis
 Celama ceramota
 Celama ceylonica
 Celama chionaecesis
 Celama chionocrana
 Celama chlamidulalis
 Celama chlamitulalis
 Celama chlamydulalis
 Celama cicatricalis
 Celama cilicoides
 Celama cingalesa
 Celama clethrae
 Celama coelobathra
 Celama coelophora
 Celama cogia
 Celama columbina
 Celama confusalis
 Celama contrarialis
 Celama costimacula
 Celama cretacea
 Celama cristatula
 Celama cristicostata
 Celama cristulalis
 Celama crucigera
 Celama crustalis
 Celama culaca
 Celama curvilinea
 Celama cymatias
 Celama delograpta
 Celama dentilinea
 Celama derasa
 Celama desmotes
 Celama diastropha
 Celama dilmuna
 Celama dimera
 Celama dimidiata
 Celama diplogramma
 Celama disticta
 Celama dresnayi
 Celama duplicilinea
 Celama durcki
 Celama ebatoi
 Celama elaphra
 Celama elaphropasta
 Celama emi
 Celama encausta
 Celama endotherma
 Celama enphaca
 Celama eremnopa
 Celama erythrostigmata
 Celama eucolpa
 Celama eucompsa
 Celama eupithecialis
 Celama euraphes
 Celama eurrhyncha
 Celama eurypennis
 Celama euryzonata
 Celama exumbrata
 Celama fasciata
 Celama fasciatus
 Celama flaviciliata
 Celama flavomarginata
 Celama flexuosa
 Celama formosalesa
 Celama fortulalis
 Celama fovifera
 Celama fragilis
 Celama fraterna
 Celama fumosa
 Celama fumosensis
 Celama furvitincta
 Celama fuscantea
 Celama fuscocurvata
 Celama geminata
 Celama gionotypa
 Celama grisescens
 Celama hampsoni
 Celama harouni
 Celama henrioti
 Celama holsatica
 Celama hyemalis
 Celama imitata
 Celama impudica
 Celama inconspicua
 Celama indefinita
 Celama infantula
 Celama infralba
 Celama infranigra
 Celama infumatalis
 Celama innocua
 Celama insularum
 Celama internella
 Celama internelloides
 Celama interrupta
 Celama interspersa
 Celama iridescens
 Celama irrorata
 Celama japonibia
 Celama jourdani
 Celama kanshireiensis
 Celama karelica
 Celama kindervateri
 Celama kreuteli
 Celama kruegeri
 Celama lathonialis
 Celama lativittata
 Celama lechriotropa
 Celama leucolopha
 Celama leucoma
 Celama leucoscopula
 Celama leukosticta
 Celama liparisalis
 Celama lissosticha
 Celama lucidalis
 Celama lutulenta
 Celama luzonalesa
 Celama maculifera
 Celama marginata
 Celama marmorea
 Celama mediofasciata
 Celama mediozonata
 Celama megasema
 Celama melaleuca
 Celama melalopha
 Celama melanoscelis
 Celama meridionalis
 Celama mesogona
 Celama mesomelana
 Celama mesonephele
 Celama mesoscia
 Celama mesotherma
 Celama mesozona
 Celama microlopha
 Celama microphila
 Celama minima
 Celama minna
 Celama minuta
 Celama minutalis
 Celama murina
 Celama musculalis
 Celama nami
 Celama nebulosa
 Celama nephodes
 Celama nigrifascia
 Celama nigrofascia
 Celama nigrofasciata
 Celama nigrolineata
 Celama obaurata
 Celama obliquata
 Celama obliquilinealis
 Celama obsoleta
 Celama ochrolopha
 Celama ochropoda
 Celama okanoi
 Celama oleaginalis
 Celama omphalota
 Celama ovilla
 Celama pallida
 Celama partitalis
 Celama parwana
 Celama parvitis
 Celama parvula
 Celama pascua
 Celama peguense
 Celama phaeochroa
 Celama phaeocraspis
 Celama phaeogramma
 Celama phaotermina
 Celama platygona
 Celama pleurochorda
 Celama pleurosema
 Celama poecila
 Celama polia
 Celama poliophasma
 Celama portoricensis
 Celama postmedialis
 Celama praetextula
 Celama priesneri
 Celama pulveraria
 Celama pumila
 Celama pura
 Celama pustulata
 Celama pycnographa
 Celama pycnopasta
 Celama pygmaeodes
 Celama quadrimaculata
 Celama ralphia
 Celama ralumensis
 Celama robusta
 Celama rufimixta
 Celama rufomixta
 Celama samoana
 Celama sarniensis
 Celama scruposa
 Celama semiconfusa
 Celama semirufa
 Celama semograpta
 Celama sexmaculata
 Celama signata
 Celama sikkima
 Celama sikkimensis
 Celama socotrensis
 Celama sorghiella
 Celama sphaerospila
 Celama spitzi
 Celama spreta
 Celama squalida
 Celama streptographia
 Celama subchlamydula
 Celama subpallida
 Celama suffusa
 Celama sumatrana
 Celama sylpha
 Celama synethes
 Celama taeniata
 Celama taeniatoides
 Celama tarzanae
 Celama tesselata
 Celama tetralopha
 Celama tetrophthalma
 Celama thymula
 Celama thyridota
 Celama tineoides
 Celama triangulalis
 Celama trigonota
 Celama trinotata
 Celama triquetrana
 Celama tuberculalis
 Celama tuberculana
 Celama tumulifera
 Celama turanica
 Celama umbrata
 Celama undulata
 Celama vanhasselti
 Celama vicina
 Celama vidoti
 Celama yoshinensis

Källor 

Trågspinnare
Celama